Kahama (district) - district in Tanzania
 Kahama (stad) - stad in Tanzania, hoofdstad van bovenstaand district